TV Sudoeste (Jataí) — emissora de televisão instalada em Jataí, Goiás;
 TV Sudoeste (Pato Branco) — emissora de televisão instalada em Pato Branco, Paraná;
 TV Sudoeste (São Sebastião do Paraíso) — emissora de televisão instalada em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais;
 TV Sudoeste (Vitória da Conquista) — emissora de televisão instalada em Vitória da Conquista, Bahia

Desambiguações de televisão